

Patronyme 

 Benjamin Hobhouse (1857-1831), homme politique britannique ;
 Emily Hobhouse (1860-1926), infirmière britannique ;
 Isaac Hobhouse (1685-1763), armateur et marchand d'esclaves britannique ;
 Janet Hobhouse (1948-1991), écrivaine américaine ;
 John Cam Hobhouse (1786-1869), homme politique et écrivain britannique ;
 Leonard Trelawny Hobhouse (1864-1929), sociologue britannique ;
 Mary Hobhouse (1864-1901), romancière irlandaise ;

Toponyme 
 Hobhouse, une ville d'Afrique du Sud.